Congress (Arizona), een plaats in de Verenigde Staten;
 Congress (Ohio), een plaats in de Verenigde Staten;
 Congress (band), een Belgische hardcoreband.

Zie ook 
 Congres (doorverwijspagina)